Uvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Uvtjärnen, sjö i Smedjebackens kommun,  (6,4 ha)
Uvtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (7,8 ha)
Uvtjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 667993-145240), sjö i Ludvika kommun,  (21,8 ha)
Uvtjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 668005-145242), sjö i Ludvika kommun, 
Uvtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Uvtjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (2,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn